Carlo Cherubini – artista italiano.
Carlo Cherubini – calciatore italiano.
Carlo Cherubini – giocatore di basket italiano.